Venon puede referirse a: 

 Venon, comuna francesa situada en Eure; o
 Venon, comuna francesa situada en Isère.